17-я армия () — создана 20 декабря 1940 года. В августе — сентябре 1942 года именовалась как армейская группа «Руофф». Армия была уничтожена в мае 1944 года в Крыму, затем вновь сформирована в августе 1944 года.

Боевой путь 
С 22 июня 1941 года 17-я армия участвовала в войне против СССР. Действовала в составе группы армий «Юг» на Украине против войск Юго-Западного фронта РККА.

В августе 1941 — бои в районе Умани, в сентябре — в районе Киева.

19 октября 1941 года. Немецкие 17-я и 6-я армии продолжают наступление на Харьков и Белгород. 17-я и 6-я армии добились успехов в своём наступлении на Харьков и Белгород.

В октябре — ноябре — сражение на Донбасско-Ростовском направлении.

В 1942 году — наступление через Кубань на Кавказ.

В октябре 1943 года — 17-я армия отступила в Крым.

В мае 1944 года — оборонялась в Севастополе и была почти полностью уничтожена.

В августе 1944 года — 17-я армия была вновь сформирована в Галиции (Южная Польша).

В конце войны (май 1945) — в Силезии.

Состав армии 
В июне 1941:
 4-й армейский корпус
 52-й армейский корпус
 49-й горный армейский корпус

В мае 1942:
 4-й армейский корпус
 44-й армейский корпус
 52-й армейский корпус
 49-й горный армейский корпус

Кавказские операции:

17-я армия вермахта в период наступления на Кавказ летом-осенью 1942 имела состав:
 пять пехотных дивизий
 две горнопехотные дивизии
 румынская кавалерийская дивизия
 словацкая охранная дивизия
 отдельные кавалерийские части, сформированные из казаков и других граждан СССР
 1-я и 4-я румынские горнопехотные дивизии (Крымское командование)
 454-я и 444-я охранные дивизии (двухполкового состава без артиллерии)
 381-я учебная дивизия

В декабре 1942:
 5-й армейский корпус
 44-й армейский корпус
 49-й горный армейский корпус
 румынский кавалерийский корпус

В августе 1944:
 11-й армейский корпус СС (частей СС в составе корпуса не было)
 59-й армейский корпус

Командующие армией 
 с 22 февраля 1941 — генерал пехоты Карл-Хайнрих фон Штюльпнагель
 с 6 октября 1941 — генерал-полковник Герман Гот
 с 1 июня 1942 — генерал-полковник Рихард Руофф, начальник штаба генерал-майор Фридрих Зикст
 с 24 июня 1943 — генерал-полковник Эрвин Йенеке, начальник штаба генерал-майор Фридрих Зикст
 с 1 мая 1944 — генерал пехоты Карл Альмендингер
 с 25 июля 1944 — генерал пехоты Фридрих Шульц
 с 30 марта 1945 — генерал пехоты Вильгельм Хассе

Входила в оперативные группы войск 
 Январь 1941 — апрель 1941: Группа армий «B» ()
 май 1941: Группа армий «A» ()
 Июнь 1941 — июль 1942: Группа армий «Юг» ()
 Август 1942 — март 1944: Группа армий «A» ()
 Апрель 1944 — июль 1944: Группа армий «Южная Украина» ()
 Август 1944 — сентябрь 1944: Группа армий «Северная Украина» ()
 Октябрь 1944 — январь 1945: Группа армий «A» ()
 Февраль 1945 — май 1945: Группа армий «Центр» ()

Литература 
 Hellmuth G. Dahms. Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, München/Berlin 1983. ISBN 3-7766-1291-6
 Peter Schmitz, Klaus-Jürgen Thies. Die Truppenkennzeichen der Verbände und Einheiten der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS und ihre Einsätze im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Band 1: Das Heer, Osnabrück 1987. ISBN 3-7648-1498-5
 Peter Young. Der große Atlas zum Zweiten Weltkrieg, München 1974. ISBN 3-517-00473-1
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС). — : Воениздат, 1984. — 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.).
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание 2-е, испр. и доп. — Киев: Изд-во политической литера
 Цены на закупку продуктов питания для 17 армии на 1942 https://wwii.germandocsinrussia.org/ru/nodes/1978-delo-180-dokument-3-upravleniya-gru-krasnoy-armii-

Примечания 

Немецкие армии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Участники Краснодарской наступательной операции
Участники Барвенково-Лозовской операции